Hollandia 1900-ban vett részt először az olimpiai játékokon. Az ország sportolói nem képviseltették magukat az 1956-os nyári olimpia Melbourne-i versenyein, azt követően bojkottálva a játékokat, hogy Magyarországot megszállták a szovjet csapatok. Hollandia 1928 óta szerepel a téli olimpiai játékokon is.

Az 1928-as nyári játékokat Hollandiában, Amszterdamban rendezték meg.

A holland sportolók eddig 376 érmet nyertek, legeredményesebb sportágaik a gyorskorcsolya, az úszás és a kerékpározás.

A Holland Olimpiai Bizottság és Holland Sportszövetség 1912-ben jött létre, a NOB még ebben az évben felvette tagjai sorába, a bizottság jelenlegi elnöke Erica G. Terpstra.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon